

Codici 
 cso – codice ISO 639-3 della lingua sochiapa chiatec

Filosofia 
 CsO – acronimo di corpo senza organi

Formati di file 
 CSO – formato per immagini disco.

Organizzazione aziendale 
 CSO – (chief services officer), direttore dei servizi responsabile della progettazione e coordinamento dei servizi offerti da un'azienda

Sicurezza 
 CSO – Company Security Officer, responsabile della sicurezza (es. di una compagnia di navigazione)
 CSO – Community Service Officer, agente addetto alla prevenzione del crimine e all'investigazione
 CSO – Combat Systems Officer, nelle forze armate statunitensi. Ruolo simile al nostro navigatore.

Sigle 
 CSO – acronimo di Centro Sociale Occupato
 CSO – acronimo di Contract Sales Organization (Organizzazione Vendite a contratto)